Horvátország
Kuzminec falu Apajkeresztúr községben, Kapronca-Kőrös megyében
Kuzminec falu Mihovljan községben, Krapina-Zagorje megyében
Kuzminec Miljanski falu Zagorska Sela községben, Krapina-Zagorje megyében